Ндифреке Эффионг Удо (; ) — нигерийский футболист, защитник клуба «Аква Юнайтед». Выступал за сборную Нигерии. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Клубная карьера 
Удо начал карьеру в клубе «Абия Уорриорс». В 2015 году он дебютировал за клуб в чемпионате Нигерии.

Международная карьера 
Летом 2016 года Ндифреке стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, был самым молодым игроком в команде. На турнире он сыграл в матчах против команд Японии, Швеции, Колумбии, Дании и Германии.

Достижения 
 Нигерия (до 23)
 Бронзовый призёр Олимпийских игр: 2016
 Бронзовый призёр Африканских игр: 2015

Примечания 

Футболисты Нигерии
Игроки олимпийской сборной Нигерии по футболу
Игроки сборной Нигерии по футболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года

Игроки ФК «Аква Юнайтед»